Njemački naziv za Esztergom

Naselje u Norveškoj:
Gran (Oppland, Norveška), naselje u okrugu Oppland